Sakti (onderdistrict van Indonesië), een onderdistrict in de regentschap Pidie
 Sakti (plaats in India), een nagar panchayat in het district Janjgir-Champa
 Sakti (plaats in Indonesië), een desa in het onderdistrict Bua